Flávio Elias Cordeiro, mais conhecido como Flávio Elias (Brasília, 23 de abril de 1975), foi um futebolista brasileiro que atuava como atacante.

Títulos 
 Paraná
 Campeonato Paranaense - 1997

 Corinthians Paranaense
 Copa João Havelange (Módulo Verde e Branco) - 2000

Ligações externas 
 
 
 
 

Futebolistas do Distrito Federal (Brasil)
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do J.Malucelli Futebol S/A
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Al-Kharaitiyat Sport Club
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Canoas Sport Club
Futebolistas do Toledo Esporte Clube